Långhus kan vara
 Långhus (byggnad), vanlig på såväl vikingatid som hos många ursprungsbefolkningar
 Långhus (kyrka), vanlig del av kyrkobyggnad